Макран:
 Макран (ханство) — туземное княжество в Индии.
 Рытвины Макран — система рытвин на поверхности луны Сатурна — Энцелада.

См. также 
 Макрана
 Макраны
 Макрон (значения)